Sharp House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sharp House (Kentucky), ID-Nr. 85001298
 Sharp House (Texas), ID-Nr. 86002423